AAMI Classic 2011 — выставочный мужской турнир, который ежегодно проводится накануне первого в сезоне турнира Большого шлема на кортах Kooyong Stadium в Мельбурне, Австралия. В турнире принимают участие 8 теннисистов.

Турнир-2011 проходил 12 — 15 января 2011 года. Из-за дождей организаторы изменили регламент выявления победителей у ряда матчей и не проводили дополнительные игры между проигравшими в первом раунде.

Действующий победитель турнира — испанец Фернандо Вердаско — защищал свой титул.

Формат 
Итоговый формат турнира свёлся к трёхраундовому турниру с играми на выбывание, где проигравшие в полуфиналах проводят дополнительный матч за 3-е место.

Участники турнира 

  Томаш Бердых (Первый раунд)
  Фернандо Вердаско (Первый раунд)
  Михаил Южный (Первый раунд)
  Юрген Мельцер (Третье место)
  Гаэль Монфис (Второе место)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Первый раунд)
  Николай Давыденко ''(Полуфинал)
  Ллейтон Хьюитт (Титул)

Сетка турнира

Матч за 3-е место

См. также 
 AAMI Classic

 Mubadala World Tennis Championship 2011 (Январь)
 Открытый чемпионат Ле-Туке по теннису 2010

Ссылки 
 Официальный сайт 

Австралия
Теннис
Январь 2011 года
2011